Die Primeira Divisão 1959/60 war die 26. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 20. September 1959 und endete am 29. April 1960.

Benfica Lissabon gewann zum zehnten Mal die Meisterschaft.

Teilnehmer 

14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1959-60 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1959/60